Somerset si può riferire a:

Astronomia 
 Somerset – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
 Canada
 Isola di Somerset – isola dell'Arcipelago artico canadese
 Regno Unito
 Somerset – contea dell'Inghilterra
 Stati Uniti d'America
 Somerset – comunità non incorporata della contea di El Dorado, California
 Somerset – città della contea di Wabash, Indiana
 Somerset – capoluogo della contea di Pulaski, Kentucky
 Somerset – città della contea di Montgomery, Maryland
 Somerset – comune della contea di Bristol, Massachusetts
 Somerset – township della contea di Hillsdale, Michigan
 Somerset – census-designated place della contea di Somerset, New Jersey
 Somerset – città della contea di Niagara, New York
 Somerset – villaggio della contea di Perry, Ohio
 Somerset – capoluogo della contea di Somerset, Pennsylvania
 Somerset – township della contea di Somerset, Pennsylvania
 Somerset – township della contea di Washington, Pennsylvania
 Somerset – città della contea di Bexar, Texas
 Somerset – città della contea di Windham, Vermont
 Somerset – città della contea di St. Croix, Wisconsin